Делано () — английская фамилия:
 Делано, Дайан (род. 1957) — американская актриса.
 Делано, Джек (1914—1997) — американский фотограф русско-украинского происхождения.
 Делано, Коламбус (1809—1896) — американский политический деятель, 11-й министр внутренних дел США.
 Делано, Никки (род. 1986) — американская порноактриса.